Кота () е име на:

 Когномен Aurelii Cottae на римската фамилия Аврелии
 Гай Аврелий Кота (консул 252 пр.н.е.)
 Марк Аврелий Кота (едил), плебейски едил 216-212 пр.н.е.
 Гай Аврелий Кота (консул 200 пр.н.е.)
 Марк Аврелий Кота (легат), легат 189 пр.н.е. при Луций Корнелий Сципион
 Гай Аврелий Кота (консул 75 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Кота (трибун 181 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Кота (консул 144 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Кота (консул 119 пр.н.е.), баща на Аврелия Кота
 Луций Аврелий Кота (трибун 95 пр.н.е.)
 Марк Аврелий Кота, консул 74 пр.н.е.
 Аврелия Кота (120-54 пр.н.е.), майка на Юлий Цезар
 Луций Аврелий Кота (консул 65 пр.н.е.)
 Луций Арункулей Кота (Aurunculeius), легат 57 пр.н.е. с Квинт Педий Балб при Юлий Цезар в Галия, историк
 Аврелий Кота (трибун 49 пр.н.е.), народен трибун 49 пр.н.е.
 Марк Аврелий Кота Максим Месалин, консул 20 г.